Виседо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Мариния-Оксиденталь. Занимает площадь 76 км². Население — 1973 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Луго